Niemcy:
 Zehnhausen bei Rennerod – gmina w kraju związkowym Nadrenia-palatynat, w powiecie Westerwald
 Zehnhausen bei Wallmerod – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald